De ster beta Centauri of Agena, in het sterrenbeeld Centaur (Centaurus)
 Hadar (Nebraska)
 Hadar (Ethiopië)